est une expression anglaise signifiant « crime passionnel ».

Titre d'oeuvre 

télévision

 , série télévisée suédoise, diffusée du  au  ;

cinéma

 , titre original de Meurtrière ambition, film noir américain de Gerd Oswald, sorti en 1957 ;
 , titre original des Jours et les nuits de China Blue, film de Ken Russell, sorti en 1984 ;
  (), film chinois de , sorti en 2013 ;

musique

 , chanson de Mike Oldfield présente sur l'album , sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album , sorti le  ;
 , album des , sorti le  ;
 Crimes of Passion, album de Pat Benatar, sorti le .